Ratajczak ist der Familienname folgender Personen:

 Dave Ratajczak (1957–2014), US-amerikanischer Schlagzeuger
 Elżbieta Ratajczak (* 1946), polnische Politikerin
 Jacek Ratajczak (* 1986), polnisch-US-amerikanischer Volleyballspieler
 Kamil Ratajczak (* 1985), polnischer Volleyballspieler
 Marc Ratajczak (* 1973), deutscher Politiker
 Michael Ratajczak (* 1982), deutscher Fußballtorhüter